Di seguito una lista di asteroidi dal numero 529001 al 530000 con data di scoperta e scopritore.

529001–529100 

|-
| 529001  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529003  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529005  - ||  || || CSS 
|-
| 529006  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529007  - ||  || || CSS 
|-
| 529008  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529009  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529012  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529015  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529016  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529017  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529021  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529023  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529024  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529026  - ||  || || CSS 
|-
| 529027  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529028  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529029  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529030  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 529031  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529032  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 529033  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529034  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529035  - ||  || || G. Hug 
|-
| 529036  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529037  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529038  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529039  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529040  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529041  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 529042  - ||  || || SSS 
|-
| 529043  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529044  - ||  || || CSS 
|-
| 529045  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529047  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529048  - ||  || || G. Hug 
|-
| 529049  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529050  - ||  || || SSS 
|-
| 529051  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 529052  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529053  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529056  - ||  || || CSS 
|-
| 529057  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529059  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529060  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529061  - ||  || || CSS 
|-
| 529062  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529065  - ||  || || SSS 
|-
| 529066  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529067  - ||  || || CSS 
|-
| 529068  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529069  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529070  - ||  || || F. Kugel 
|-
| 529071  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529072  - ||  || || CSS 
|-
| 529073  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529074  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529075  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529076  - ||  || || CSS 
|-
| 529077  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529078  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529079  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529080  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529081  - ||  || || W. Bickel 
|-
| 529082  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529083  - ||  || || CSS 
|-
| 529084  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529085  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529086  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529088  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529089  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529090  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529091  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529092  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529095  - ||  || || CSS 
|-
| 529096  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529097  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529098  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529099  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529100  - ||  || || Spacewatch 
|}

529101–529200 

|-
| 529101  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529102  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529103  - ||  || || CSS 
|-
| 529104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529105  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529106  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529107  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529109  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529110  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529113  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529114  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529115  - ||  || || CSS 
|-
| 529116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529117  - ||  || || CSS 
|-
| 529118  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529119  - ||  || || CSS 
|-
| 529120  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529122  - ||  || || CSS 
|-
| 529123  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529125  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529126  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529127  - ||  || || CSS 
|-
| 529128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529129  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529131  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529132  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529133  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529134  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529135  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529136  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529137  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529138  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529139  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529140  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529141  - ||  || || CSS 
|-
| 529142  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529143  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529145  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529148  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529150  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529151  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529152  - ||  || || CSS 
|-
| 529153  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529154  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529155  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529158  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529159  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529161  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529163  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529164  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529165  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529168  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529173  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529174  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529175  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529177  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529178  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529179  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529180  - ||  || || CSS 
|-
| 529181  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529182  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529184  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529187  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529188  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529190  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529192  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529193  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529194  - ||  || || CSS 
|-
| 529195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529196  - ||  || || CSS 
|-
| 529197  - ||  || || CSS 
|-
| 529198  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529199  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529200  - ||  || || Spacewatch 
|}

529201–529300 

|-
| 529201  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529202  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529204  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529205  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529206  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529207  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529209  - ||  || || CSS 
|-
| 529210  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529211  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529212  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529213  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529214  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529217  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529218  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529220  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529221  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529222  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529223  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529225  - ||  || || CSS 
|-
| 529226  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529228  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529231  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529232  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529233  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529235  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529237  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529238  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529240  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529245  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529246  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529247  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529248  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529251  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529252  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529253  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529254  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529255  - ||  || || CSS 
|-
| 529256  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529258  - ||  || || CSS 
|-
| 529259  - ||  || || CSS 
|-
| 529260  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529263  - ||  || || CSS 
|-
| 529264  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529265  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529266  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529269  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529270  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529271  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529273  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529274  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529276  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529279  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529280  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529282  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529283  - ||  || || CSS 
|-
| 529284  - ||  || || CSS 
|-
| 529285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529287  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529288  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529289  - ||  || || CSS 
|-
| 529290  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529291  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529292  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529293  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529294  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529295  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529297  - ||  || || CSS 
|-
| 529298  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529300  - ||  || || Mallorca Obs. 
|}

529301–529400 

|-
| 529301  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529302  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529303  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529305  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529306  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529307  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529309  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529310  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529312  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529317  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529318  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529319  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529321  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529322  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529323  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529324  - ||  || || CSS 
|-
| 529325  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529326  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529328  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529329  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529330  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529331  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529332  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529333  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529334  - ||  || || CSS 
|-
| 529335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529337  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529338  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529340  - ||  || || CSS 
|-
| 529341  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529342  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529343  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529345  - ||  || || CSS 
|-
| 529346  - ||  || || CSS 
|-
| 529347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529348  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529350  - ||  || || CSS 
|-
| 529351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529353  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529354  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529355  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529356  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529357  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529358  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529359  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529360  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529362  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529364  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529366  - ||  || || CSS 
|-
| 529367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529369  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529372  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529375  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529377  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529378  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529379  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529380  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529382  - ||  || || CSS 
|-
| 529383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529385  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529386  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529390  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529392  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529393  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529396  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529397  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529398  - ||  || || CSS 
|-
| 529399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529400  - ||  || || Spacewatch 
|}

529401–529500 

|-
| 529401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529403  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529404  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529407  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529411  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529412  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529413  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529414  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529415  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529416  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529417  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529418  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529419  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529420  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529423  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529425  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529428  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529430  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529431  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529432  - ||  || || Tzec Maun Obs.
|-
| 529433  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529435  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529436  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529437  - ||  || || CSS 
|-
| 529438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529440  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529441  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529443  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529444  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529445  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529446  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529449  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529450  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529453  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529455  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529456  - ||  || || Sierra Stars Obs.
|-
| 529457  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529458  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529461  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529462  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529463  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529465  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529468  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529469  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529470  - ||  || || CSS 
|-
| 529471  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529474  - ||  || || WISE 
|-
| 529475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529476  - ||  || || WISE 
|-
| 529477  - ||  || || WISE 
|-
| 529478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529480  - ||  || || WISE 
|-
| 529481  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529482  - ||  || || WISE 
|-
| 529483  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529484  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529485  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529487  - ||  || || WISE 
|-
| 529488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529489  - ||  || || WISE 
|-
| 529490  - ||  || || WISE 
|-
| 529491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529492  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529493  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529494  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529495  - ||  || || WISE 
|-
| 529496  - ||  || || WISE 
|-
| 529497  - ||  || || WISE 
|-
| 529498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529499  - ||  || || WISE 
|-
| 529500  - ||  || || WISE 
|}

529501–529600 

|-
| 529501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529502  - ||  || || WISE 
|-
| 529503  - ||  || || WISE 
|-
| 529504  - ||  || || WISE 
|-
| 529505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529506  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529507  - ||  || || WISE 
|-
| 529508  - ||  || || WISE 
|-
| 529509  - ||  || || WISE 
|-
| 529510  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529511  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529513  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529514  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529515  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529517  - ||  || || WISE 
|-
| 529518  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529519  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529520  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529522  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529523  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529524  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529526  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529527  - ||  || || WISE 
|-
| 529528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529530  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529532  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529533  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529535  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529536  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529539  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529540  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529541  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529542  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529543  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529544  - ||  || || WISE 
|-
| 529545  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529546  - ||  || || WISE 
|-
| 529547  - ||  || || WISE 
|-
| 529548  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529549  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529550  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529551  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529552  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529554  - ||  || || WISE 
|-
| 529555  - ||  || || WISE 
|-
| 529556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529557  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529559  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529560  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529564  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529566  - ||  || || WISE 
|-
| 529567  - ||  || || WISE 
|-
| 529568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529569  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529571  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529572  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529573  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529574  - ||  || || WISE 
|-
| 529575  - ||  || || WISE 
|-
| 529576  - ||  || || WISE 
|-
| 529577  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529578  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529579  - ||  || || WISE 
|-
| 529580  - ||  || || CSS 
|-
| 529581  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529582  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529584  - ||  || || WISE 
|-
| 529585  - ||  || || CSS 
|-
| 529586  - ||  || || CSS 
|-
| 529587  - ||  || || WISE 
|-
| 529588  - ||  || || WISE 
|-
| 529589  - ||  || || SSS 
|-
| 529590  - ||  || || WISE 
|-
| 529591  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529592  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529594  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529595  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529598  - ||  || || WISE 
|-
| 529599  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529600  - ||  || || WISE 
|}

529601–529700 

|-
| 529601  - ||  || || WISE 
|-
| 529602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529603  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529604  - ||  || || WISE 
|-
| 529605  - ||  || || WISE 
|-
| 529606  - ||  || || CSS 
|-
| 529607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529608  - ||  || || CSS 
|-
| 529609  - ||  || || WISE 
|-
| 529610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529611  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529613  - ||  || || WISE 
|-
| 529614  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529615  - ||  || || WISE 
|-
| 529616  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529617  - ||  || || WISE 
|-
| 529618  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529619  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529621  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529622  - ||  || || WISE 
|-
| 529623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529624  - ||  || || WISE 
|-
| 529625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529626  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529627  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529629  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529630  - ||  || || WISE 
|-
| 529631  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529635  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529636  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529637  - ||  || || WISE 
|-
| 529638  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529639  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529640  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529641  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529642  - ||  || || WISE 
|-
| 529643  - ||  || || WISE 
|-
| 529644  - ||  || || WISE 
|-
| 529645  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529646  - ||  || || WISE 
|-
| 529647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529648  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529649  - ||  || || WISE 
|-
| 529650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529651  - ||  || || WISE 
|-
| 529652  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529653  - ||  || || WISE 
|-
| 529654  - ||  || || WISE 
|-
| 529655  - ||  || || CSS 
|-
| 529656  - ||  || || WISE 
|-
| 529657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529658  - ||  || || CSS 
|-
| 529659  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529661  - ||  || || SSS 
|-
| 529662  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529664  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529665  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529666  - ||  || || WISE 
|-
| 529667  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529669  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529670  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529671  - ||  || || WISE 
|-
| 529672  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529673  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529674  - ||  || || WISE 
|-
| 529675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529677  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529678  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529679  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529680  - ||  || || CSS 
|-
| 529681  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529682  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529683  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529684  - ||  || || WISE 
|-
| 529685  - ||  || || WISE 
|-
| 529686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529688  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529689  - ||  || || WISE 
|-
| 529690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529691  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529692  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529693  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529695  - ||  || || WISE 
|-
| 529696  - ||  || || WISE 
|-
| 529697  - ||  || || WISE 
|-
| 529698  - ||  || || CSS 
|-
| 529699  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529700  - ||  || || WISE 
|}

529701–529800 

|-
| 529701  - ||  || || WISE 
|-
| 529702  - ||  || || WISE 
|-
| 529703  - ||  || || WISE 
|-
| 529704  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529706  - ||  || || WISE 
|-
| 529707  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529708  - ||  || || WISE 
|-
| 529709  - ||  || || WISE 
|-
| 529710  - ||  || || WISE 
|-
| 529711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529712  - ||  || || WISE 
|-
| 529713  - ||  || || WISE 
|-
| 529714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529715  - ||  || || WISE 
|-
| 529716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529717  - ||  || || WISE 
|-
| 529718  - ||  || || WISE 
|-
| 529719  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529720  - ||  || || WISE 
|-
| 529721  - ||  || || WISE 
|-
| 529722  - ||  || || WISE 
|-
| 529723  - ||  || || CSS 
|-
| 529724  - ||  || || WISE 
|-
| 529725  - ||  || || WISE 
|-
| 529726  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529727  - ||  || || WISE 
|-
| 529728  - ||  || || WISE 
|-
| 529729 Xida ||  || || PMO NEO 
|-
| 529730  - ||  || || WISE 
|-
| 529731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529732  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529733  - ||  || || WISE 
|-
| 529734  - ||  || || CSS 
|-
| 529735  - ||  || || WISE 
|-
| 529736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529738  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529739  - ||  || || WISE 
|-
| 529740  - ||  || || WISE 
|-
| 529741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529742  - ||  || || WISE 
|-
| 529743  - ||  || || WISE 
|-
| 529744  - ||  || || WISE 
|-
| 529745  - ||  || || WISE 
|-
| 529746  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529747  - ||  || || WISE 
|-
| 529748  - ||  || || WISE 
|-
| 529749  - ||  || || CSS 
|-
| 529750  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529751  - ||  || || WISE 
|-
| 529752  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529753  - ||  || || SSS 
|-
| 529754  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529756  - ||  || || WISE 
|-
| 529757  - ||  || || WISE 
|-
| 529758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529759  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529760  - ||  || || CSS 
|-
| 529761  - ||  || || CSS 
|-
| 529762  - ||  || || WISE 
|-
| 529763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529764  - ||  || || WISE 
|-
| 529765  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529766  - ||  || || WISE 
|-
| 529767  - ||  || || WISE 
|-
| 529768  - ||  || || WISE 
|-
| 529769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529770  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529771  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529772  - ||  || || WISE 
|-
| 529773  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529774  - ||  || || WISE 
|-
| 529775  - ||  || || WISE 
|-
| 529776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529778  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529780  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529781  - ||  || || WISE 
|-
| 529782  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529783  - ||  || || WISE 
|-
| 529784  - ||  || || WISE 
|-
| 529785  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529786  - ||  || || WISE 
|-
| 529787  - ||  || || WISE 
|-
| 529788  - ||  || || WISE 
|-
| 529789  - ||  || || WISE 
|-
| 529790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529791  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529792  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529793  - ||  || || WISE 
|-
| 529794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529795  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529796  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529797  - ||  || || WISE 
|-
| 529798  - ||  || || WISE 
|-
| 529799  - ||  || || WISE 
|-
| 529800  - ||  || || CSS 
|}

529801–529900 

|-
| 529801  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529802  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529803  - ||  || || WISE 
|-
| 529804  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529805  - ||  || || WISE 
|-
| 529806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529807  - ||  || || WISE 
|-
| 529808  - ||  || || WISE 
|-
| 529809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529810  - ||  || || WISE 
|-
| 529811  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529812  - ||  || || WISE 
|-
| 529813  - ||  || || WISE 
|-
| 529814  - ||  || || WISE 
|-
| 529815  - ||  || || WISE 
|-
| 529816  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529817  - ||  || || WISE 
|-
| 529818  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529819  - ||  || || WISE 
|-
| 529820  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529821  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529822  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529823  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529824  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529825  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529826  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529828 Jinhuayizhong ||  || || PMO NEO 
|-
| 529829  - ||  || || K. Sárneczky, Z. Kuli 
|-
| 529830  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529831  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529832  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529834  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529835  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529836  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529837  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529838  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529839  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529840  - ||  || || WISE 
|-
| 529841  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529842  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529843  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529844  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529845  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529848  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529849  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529850  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529851  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529852  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529854  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529855  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529858  - ||  || || CSS 
|-
| 529859  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529861  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529862  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529863  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529864  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529866  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529867  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529868  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529870  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529871  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529873  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529875  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529877  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529878  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529879  - ||  || || CSS 
|-
| 529880  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529881  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529883  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529886  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529887  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529888  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529889  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529890  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529891  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529892  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529893  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529894  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529896  - ||  || || WISE 
|-
| 529897  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529898  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529900  - ||  || || Spacewatch 
|}

529901–530000 

|-
| 529901  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529902  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529904  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529905  - ||  || || CSS 
|-
| 529906  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529907  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529908  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529909  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529910  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529911  - ||  || || LINEAR 
|-
| 529912  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529913  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529914  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529915  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529916  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529917  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529919  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529920  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529921  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529922  - ||  || || CSS 
|-
| 529923  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529925  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529927  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 529928  - ||  || || CSS 
|-
| 529929  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529930  - ||  || || CSS 
|-
| 529931  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529932  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529933  - ||  || || WISE 
|-
| 529934  - ||  || || WISE 
|-
| 529935  - ||  || || CSS 
|-
| 529936  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529937  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529938  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529939  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529940  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 529941  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529943  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529944  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529945  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529946  - ||  || || CSS 
|-
| 529947  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529948  - ||  || || WISE 
|-
| 529949  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529950  - ||  || || CSS 
|-
| 529951  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529953  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529955  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529956  - ||  || || CSS 
|-
| 529957  - ||  || || CSS 
|-
| 529958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529959  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529960  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529961  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529965  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529966  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529968  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529969  - ||  || || CSS 
|-
| 529970  - ||  || || CSS 
|-
| 529971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529975  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529976  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529977  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529978  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529980  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529982  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529984  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529985  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529986  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529987  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529988  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529989  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 529990  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529992  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529994  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529995  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529996  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 529997  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529998  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 529999  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530000  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0529001